Zvonimir Iveković može označavati:

 Zvonimir Iveković (atletičar), hrvatski atletičar i športski dužnosnik;
 Zvonimir Iveković (šahist), hrvatski šahist.